Die Liste der Kulturdenkmäler in Tortosa führt alle als Bien de Interés Cultural (BIC) aufgeführten Kulturdenkmäler in Tortosa auf. 

 

 

 

 

|}

Weblinks 

Tortosa